De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1937-1946 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 1937. De zittingsperiode ging in op 8 juni 1937 en liep af op 22 juli 1946.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 1937

RKSP (16 zetels)
Willem Maria van Lanschot, fractievoorzitter
Henri Blomjous
Adrianus Cornelis de Bruijn
Johannes Antonius Maria Bruineman
Albertus Nicolaas Fleskens
François Isidore Joseph Janssen
Carolus Hubertus Josephus Alphonsus Janssen de Limpens
Petrus Willebrordus de Jong
Cor Kropman
George Alphonse Hubert Michiels van Kessenich
Franciscus Lambertus Deodatus Nivard
Carl Romme
Alexander van Sasse van Ysselt
Antonius Johannes Schoemaker
Alphonsus Maria Antonius Aloysius Steger
Louis François Joseph Maria van Voorst tot Voorst

SDAP (12 zetels)
Arie de Zeeuw, fractievoorzitter
Simon de la Bella
Christiaan Wilhelm Jozeph van de Bilt
Piet Hiemstra
Piet Moltmaker
Marius Antoon Reinalda
Liesbeth Ribbius Peletier
Pieter Sikkes
Joris in 't Veld
Nico Vijlbrief
Koos Vorrink
Herman Bernard Wiardi Beckman

ARP (7 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijck
Paul Briët
Schelto van Citters
Pieter Diepenhorst
Willem de Vlugt
Rob Woltjer

CHU (6 zetels)
Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman, fractievoorzitter
Joannes ter Haar
Gualthérus Kolff
Rommert Pollema
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk
Johannes de Zwaan

NSB (4 zetels)
Anton van Vessem, fractievoorzitter
Gerrit van Duyl
Jacob Maarsingh
Dirk Frans Pont

LSP (3 zetels)
Pieter Droogleever Fortuyn, fractievoorzitter
Samuel van den Bergh
Anthon Gerrit Æmile van Rappard

VDB (2 zetels)
David van Embden, fractievoorzitter
Roelof Kranenburg

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 1937 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.
 Jos Serrarens (RKSP) en Max de Marchant et d'Ansembourg (NSB) namen hun benoeming niet aan vanwege hun verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In hun plaats kwamen Carl Romme (RKSP) en Gerrit van Duyl (NSB) in de Eerste Kamer, Romme op 8 juni 1937, van Duyl op 2 november dat jaar.
 T. Nauta (ARP) nam zijn benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan. Op 2 november dat jaar werd Rob Woltjer in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 Vanwege de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting van Nederland werden tussen 10 mei 1940 en 25 september 1945 geen vergaderingen gehouden in de Eerste Kamer.
 Enkele maanden na het einde van de Duitse bezetting van Nederland werd op 2 augustus 1945 door het kabinet-Schermerhorn-Drees het Besluit Tijdelijke Staten-Generaal gepubliceerd. Daarin werd bepaald dat de Tweede Kamer op grond van het Staatsnoodrecht tijdelijk zou bestaan uit de Kamerleden die op 10 mei 1940 lid waren, en uit personen die tussen mei 1940 en september 1941 door het Centraal Stembureau werden benoemd in vacatures die in deze periode waren ontstaan. De leden die tijdens de oorlog ontslag hadden genomen, konden niet meer terugkeren en ook werd beslist om een zogenaamde verklaringscommissie in het leven te roepen, die onder leiding van Frans Beelaerts van Blokland, vicepresident van de Raad van State, moest onderzoeken welke houding de parlementsleden tijdens de oorlog hadden ingenomen. Deze commissie besliste dat de Tweede Kamerleden van de NSB en enkele parlementsleden van andere partijen niet meer welkom waren in de Eerste Kamer.
 Nadat de Eerste Kamer op 25 oktober 1945 het wetsvoorstel Voorlopige Staten-Generaal, dat voorzag in de oprichting van een Noodparlement, had aangenomen, kreeg een benoemingscommissie, de Nationale Advies Commissie, de opdracht om de vacatures in te vullen die tijdens de oorlog waren ontstaan. Voor iedere vacature moest de commissie een voordracht van twee personen opstellen en per open plaats zou een van die personen door de benoemingscommissie tot lid worden benoemd. Bij die voordrachten werd rekening gehouden met de politieke verhoudingen van voor de oorlog, wel werd beslist dat de zetels van de vier NSB'ers opgevuld zouden worden door drie oud-verzetsstrijders en een communist. Na de benoeming van de nieuwe Eerste Kamerleden bestond de Eerste Kamer van november 1945 tot juni 1946 uit zowel gekozen als benoemde leden.

Tussentijdse mutaties

1937 
 26 juni: Carl Romme (RKSP) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot minister van Sociale Zaken in het kabinet-Colijn IV. Op 21 september dat jaar werd Ton Barge in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 20 september: Dirk Frans Pont (NSB) verliet de Eerste Kamer nadat het tot een breuk was gekomen met zijn partij. Op 2 november dat jaar werd Ernst von Bönninghausen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 10 november: Gerrit van Duyl (NSB) verliet de Eerste Kamer nadat het tot een breuk was gekomen met zijn partij. Op 14 december dat jaar werd Wilhelmus de Rijke in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1938 
 30 mei: Samuel van den Bergh (LSP) verliet de Eerste Kamer om gezondheidsredenen. Op 2 augustus dat jaar werd Ernst Heldring in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 6 september: Pieter Droogleever Fortuyn (LSP) overleed. Op 19 oktober dat jaar werd Joan Gelderman in de ontstane vacature geïnstalleerd. Gelderman volgde dezelfde dag Droogleever Fortuyn op als fractievoorzitter van de LSP.

1939 
 7 augustus: Alexander van Sasse van Ysselt (RKSP) overleed. Op 8 september dat jaar werd Jan van de Mortel in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 5 september: Willem de Vlugt (ARP) verliet de Eerste Kamer. Op 31 oktober dat jaar werd Hendrik Colijn in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 25 december: Louis François Joseph Maria van Voorst tot Voorst (RKSP) overleed. Op 6 februari dat jaar werd Herman Nijkamp in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1940 
 10 mei: Herman Bernard Wiardi Beckman (SDAP) verliet de Eerste Kamer omdat hij als officier terugkeerde naar de werkelijke militaire dienst naar aanleiding van de Duitse inval in Nederland. Op 18 oktober 1945 werd Johan van de Kieft in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 13 mei: Anton van Vessem (NSB) legde het Eerste Kamerlidmaatschap neer. Op 20 november 1945 werd Nico Donkersloot (onafhankelijk) in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1941 
 16 april: Piet Moltmaker (SDAP) overleed. Op 20 november 1945 werd Jaap Cramer in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 4 oktober: Willem Maria van Lanschot (RKSP) overleed. Op 20 november 1945 werd Jan van den Brink in de ontstane vacature geïnstalleerd. Als fractieleider van de RKSP werd van Lanschot op 18 oktober 1945 opgevolgd door Jan van de Mortel.
 12 oktober: Joannes ter Haar (CHU) overleed. Op 20 november 1945 werd Paul Scholten (CHU) in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1942 
 13 maart: Schelto van Citters (ARP) overleed. Op 20 november 1945 werd Egbertus Johannes Beumer in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 11 juli: Simon de la Bella (SDAP) werd vermoord in een Duits concentratiekamp. Op 20 november 1945 werd Kees Woudenberg in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1943 
 29 maart: Petrus Willebrordus de Jong (RKSP) overleed. Op 20 november 1945 werd Charles Hustinx in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1944 
 18 september: Hendrik Colijn (ARP) overleed. Op 20 november 1945 werd Antoon Stapelkamp in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1945 
 12 februari: Franciscus Lambertus Deodatus Nivard (RKSP) overleed. Op 20 november dat jaar werd Charles Welter in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 13 augustus: Christiaan Wilhelm Jozeph van de Bilt (SDAP) nam ontslag uit de Eerste Kamer om de parlementaire zuivering te ontlopen, die hij vanwege zijn collaboratie met de Duitse bezetter wellicht had ondergaan. Op 20 november dat jaar werd Nico Stufkens in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 15 augustus: Jan Bruineman (RKSP) overleed. Op 20 november dat jaar werd Frans Wijffels in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 13 september: De drie overige verkozenen van de NSB, Ernst von Bönninghausen, Jacob Maarsingh en Wilhelmus de Rijke, werden vanwege de actieve rol van hun partij in de collaboratie uit de Eerste Kamer geweerd. Op 20 november dat jaar werden Mohamed Nazir Datoek Pamontjak, Dirk Stikker (beiden onafhankelijken) en Anthoon Johan Koejemans (CPN) in de ontstane vacatures geïnstalleerd.
 13 september: Arie de Zeeuw (SDAP) moest van zijn partij de Eerste Kamer verlaten omdat hij als waarnemend burgemeester van Rotterdam in 1941 NSB'er Frederik Ernst Müller als burgemeester van de stad had geïnstalleerd. Op 20 november 1945 werd Floor Wibaut jr. in de ontstane vacature geïnstalleerd. De Zeeuw werd op 18 oktober 1945 als fractievoorzitter van de SDAP opgevolgd door Marius Antoon Reinalda.
 15 september: Alphonsus Maria Antonius Aloysius Steger (RKSP) werd door de Verklaringscommissie uit de Eerste Kamer geweerd. Op 20 november dat jaar werd Petrus Johannes Witteman in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 22 december: de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) veranderde van partijnaam en heette vanaf dan de Katholieke Volkspartij (KVP).

1946 
 9 februari: de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en de CDU fuseerden tot de Partij van de Arbeid (PvdA), waarbij ook Eerste Kamerleden Nico Donkersloot (onafhankelijke) en Paul Scholten (CHU) zich aansloten. Marius Antoon Reinalda werd verkozen als fractievoorzitter van de PvdA.
 17 maart: Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman (CHU) overleed. Op 7 mei dat jaar werd Willem van der Feltz in de ontstane vacature geïnstalleerd. De Savornin Lohman werd als fractievoorzitter van de CHU op 4 april 1946 opgevolgd door Gualthérus Kolff.
 23 maart: de Liberale Staatspartij (LSP) veranderde van naam en heette vanaf dan Partij van de Vrijheid (PvdV), waarbij ook het onafhankelijke Eerste Kamerlid Dirk Stikker zich aansloot.
 1 mei: Paul Scholten (PvdA) overleed. Er werd niet meer in vervanging van de hierdoor ontstane vacature voorzien, vanwege de al geplande Eerste Kamerverkiezingen op 12 juli dat jaar.
 24 mei: Anthon Gerrit Æmile van Rappard (PvdV) overleed. Er werd niet meer in vervanging van de hierdoor ontstane vacature voorzien, vanwege de al geplande Eerste Kamerverkiezingen op 12 juli dat jaar.
 4 juni: Willem van der Feltz (CDU), Antoon Stapelkamp (ARP) en Koos Vorrink (PvdA) verlieten de Eerste Kamer vanwege hun benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij werden niet meer vervangen.

1937-1946
Nederlandse politiek in 1937
Nederlandse politiek in 1938
Nederlandse politiek in 1939
Nederlandse politiek in 1946